Pérez Gil o Gil Pérez, puede referirse a:
José Pérez Gil
Carlos Gil Pérez
Luis Gil Pérez
Koldo Gil Pérez